Oberbergla heißen folgende geographische Objekte:

 Oberbergla (Gemeinde Frauental), Ort in der Gemeinde Frauental an der Laßnitz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Oberbergla (Gemeinde St. Martin), Ort in der Gemeinde Sankt Martin im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark